Podgorje puede referirse a:
 Podgorje (Gvozd), una localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Podgorje (Kaptol), una localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Podgorje (Virovitica), una localidad de Croacia en el condado de Virovitica-Podravina.